Spojení písmene M a číslice 88 může mít různé významy:

 Snecma M88 – francouzský dvouproudový motor
 Messier 88 – spirální galaxie
 M88 Hercules – americké obrněné vyprošťovací vozidlo